Il singolare  del Copa Petrobras Asuncion 2009 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2009.

Martín Vassallo Argüello non ha difeso il titolo vinto nel 2008.

Ramón Delgado ha battuto in finale Daniel Gimeno Traver 7–6(2), 1–6, 6–3.

Teste di serie

  Máximo González (secondo turno)
  Nicolás Massú (primo turno)
  Paul Capdeville (primo turno)
  Santiago Ventura (quarti di finale)

 Daniel Gimeno Traver (finale)
 Rubén Ramírez Hidalgo (primo turno, ritiro a causa di infortunio al polso destro)
 Laurent Recouderc (primo turno, ritiro a causa di infortunio alla coscia destra)
 Blaž Kavčič (semifinali)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Copa Petrobras Asunción 2009